L'expression Guerre civile congolaise peut se référer à des conflits :

 Au Congo-Kinshasa :
la Crise congolaise (1960-1965), de l'indépendance à la prise du pouvoir par l'ancien président Mobutu Sese Seko ;
la Première guerre du Congo (1996-1997), qui vit le remplacement au pouvoir de Mobutu par Laurent-Désiré Kabila ;
la Deuxième guerre du Congo (1998-2002), impliquant neuf pays, et conduisant à une guerre toujours rampante, malgré sa fin officielle.
 Au Congo-Brazzaville :
la guerre civile du Congo-Brazzaville (1993-1999)
 Comme la révolte anticoloniale
la Guerre du Kongo-Wara (1928-1932)

Voir aussi 
 Histoire de la République démocratique du Congo
 Histoire de la République du Congo